Upgrade U — песня американской певицы Бейонсе Ноулз в сотрудничестве с хип-хоп артистом Джей-Зи. Трек был подготовлен американскими продюсерами Swizz Beatz (Кассим Майк Дин), Cameron Wallace и Ноулз для её второго студийного альбома B'Day. «Upgrade U» рассказывает об отношениях между мужчиной и женщиной; женщина утверждает, что она может сделать лучше мужчину и показать ему много нового, улучшая его образ жизни и репутацию.

Песня была выпущена в Соединенных Штатах только как промосингл. Она получила смешанные оценки от критиков и достигла № 11 в американском чарте Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Музыкальное видео 
«Upgrade U» был снят в ходе двухнедельной съемки для B'Day Anthology Video Album Мелиной Матсоукас и Бейонсе между Kitty Kat и Green Light в течение полутора дней.

Формат и треклист

Чарты

Примечания 

Синглы Бейонсе
Песни, написанные Шоном Гарреттом
Песни Бейонсе